Земская почта Борисоглебского уезда Тамбовской губернии существовала с 1866 по 1918? год. В уезде выпускались собственные земские почтовые марки.

История почты 

Шацкая уездная земская почта была открыта 1 января 1866 года. В её задачи входила доставка служебной и частной корреспонденции. С 24 июля 1872 года корреспонденция отправлялась из уездного центра (города Борисоглебска) 2 раза в неделю. За доставку частной корреспонденции была установлена плата земскими почтовыми марками.

С 1 января 1882 года почтовые отправления стали доставляться бесплатно.

Выпуски марок 

Марки уездной земской почты печатались в частной типографии способом цветной рельефной печати. Марки выпускались круглой формы, в центре их  находилось изображение губернского и уездного гербов. Белый тисненый герб на цветном фоне, бумага белая. Марки поодиночке вырубались круглым штампом с фестонами.
Фон марок разных оттенков: синяя, ультрамариновая, серо-синяя, зеленовато-синяя. Известны также 3 вида почтовых облаток.

Гашение марок 

Марки гасились чернилами (перечеркиванием).

См. также 
 Земская почта
 Тамбовский областной Клуб коллекционеров

Примечания

Литература

Ссылки 

Борисоглебский
Тамбовская губерния